All'inferno e ritorno (To Hell and Back) – film statunitense del 1955 diretto da Jesse Hibbs
All'inferno e ritorno (To Hell and Back) – romanzo del 1955 di Audie Murphy
To Hell and Back – videogioco del 1988

Musica
To Hell and Back – album dei Sinergy
To Hell and Back – album dei Sigh
To Hell and Back – singolo dell'album Heroes dei Sabaton